Waljawa (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche, siehe Waljawa (Horodyschtsche)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Waljawa (Tscherniwzi)